Wochenendsiedlung ist der Name folgender Siedlungen:

 Wochenendsiedlung als Siedlungstyp, siehe Wochenendhausgebiet
 Wochenendsiedlung (Südbrookmerland), Ortsteil der Gemeinde Südbrookmerland, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Wochenendsiedlung (Gemeinde Ratten), Ortsteil der Gemeinde Ratten (Steiermark), Bezirk Weiz, Steiermark
 Wochenendsiedlung (Gemeinde Steinbrunn), Ortsteil der Gemeinde Steinbrunn, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland